Emily Jenkins (nacida el 13 de septiembre de 1967), quien firma bajo el seudónimo de E. Lockhart, es una escritora estadounidense de libros ilustrados  para niños, novelas para adultos jóvenes y ficción para adultos. Es mejor conocida por la serie de Ruby Oliver, La historia de mala reputación de Frankie Landau-Banks y Éramos mentirosos.

Biografía 
Jenkins creció en Cambridge, Massachusetts y Seattle, Washington.  En la escuela secundaria asistió a escuelas de teatro de verano en la Universidad Northwestern y la Compañía de Teatro Infantil en Minneapolis. Asistió a Lakeside School, una escuela secundaria privada en el norte de Seattle.  Asistió a Vassar College, donde estudió libros ilustrados y entrevistó a Barry Moser para su tesis de grado, y a la escuela de posgrado en la Universidad de Columbia , donde obtuvo un doctorado en literatura inglesa.

Jenkins ha colaborado con ilustradores para producir libros infantiles ilustrados bajo su nombre real. Jenkins firma como E. Lockhart para el mercado de literatura juvenil, porque este era el apellido materno de su abuela.

Obra 
Su primer libro fue una novela titulada The Boyfriend List, publicada por Random House en 2005. Le siguieron tres secuelas tituladas The Boy Book (2006), The Treasure Map of Boys (2009) y Real Live Boyfriends (2010).

Premios 
Toys Go Out, ilustrado por Paul O. Zelinsky fue nominado para el Premio Oppenheim Toy Portfolio Platinum Book. Five Creatures, ilustrado por Tomek Bogacki, y That New Animal, ilustrado por Pierre Pratt fueron finalistas para los Premios Boston Globe–Horn Book.

La historia de mala reputación de Frankie Landau-Banks obtuvo el Premio Cybils en la categoría Ficción para adultos jóvenes, recibió un honor del Premio Michael L. Printz. y fue finalista del Premio Nacional del Libro en la categoría Literatura juvenil.  Éramos mentirosos fue preseleccionado para el Premio Guardián de ficción infantil de 2014.

Véase también

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Emily Lockhart Portal web de la escritora.
 The boyfriend list Blog de la escritora.
 E. Lockhart Interview Entrevista a la escritora.

Nacidos en 1967
Personas vivas
Alumnado del Vassar College
Alumnado de la Universidad de Columbia
Escritores con seudónimo
Escritores de literatura infantil de Estados Unidos